Baltic (engl. für Baltikum) steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Baltic (Alabama), im Pike County
 Baltic (Connecticut), im New London County
 Baltic (Michigan), im Houghton County
 Baltic (North Carolina), im Sampson County
 Baltic (Ohio), im Tuscarawas County
 Baltic (South Dakota), im Minnehaha County
 Baltic Park Place, im Tuscarawas County, Ohio

Unternehmen:
 Air Baltic, Fluggesellschaft in Lettland
 MG Baltic, Konzern in Litauen
 MG Baltic Trade, Holding in Litauen
 Scaent Baltic, Investmentgesellschaft in Litauen

Schiffe:
 Baltic (Schiff, 1850)
 Baltic (Schiff, 1871), Passagierschiff, Bj. 1871
 Baltic (Schiff, 1903), Passagierschiff, Bj. 1903
 Baltic, Vermessungsschiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ostsee, siehe Fassmer SV 24
 Baltic (Schiff, 2010), Hochseebergungsschlepper, Bj. 2010

Sport-Turniere:
 Baltic Cup, Turnier der Baltischen Länder 
 Baltic League, Fußballturnier für baltische Vereinsmannschaften

Offshore-Windparks in der Ostsee:
 Baltic 1, nördlich von Darß und Zingst
 Baltic 2, nördlich von Rügen

Familienname:
 Milutin Baltić (1920–2013), jugoslawischer Politiker

Sonstiges:
 Baltic Centre for Contemporary Art, Museum und Kunsthalle in Gateshead, Großbritannien
 Baltic Creek, Fließgewässer im El Dorado County, Kalifornien
 Baltic Lake, See im Lake County, Minnesota
 Baltic Island, Insel im Washington County, Maine
 Baltic Mine, Mine im Nevada County, Kalifornien
 Baltic Historic District, Park im New London County, Connecticut

im NRHP gelistete Objekte:
 Baltic Historic District, in Sprague, Connecticut, ID-Nr. 87001247
 Baltic Mine, in Baltic, Michigan, ID-Nr. 80004857